Titesi – abitanti di Tito (Italia)
Titesi – abitanti di Tito Scalo